Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2020 года — отменённый турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который должен был пройти с 16 по 26 апреля 2020 года в небольших американских городах Анн-Арбор и Плимут. Место проведения турнира определено на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в мае 2019 года во время чемпионата мира в Братиславе. Турнир отменен из-за пандемии коронавируса.

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборная Германии перешла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
 ^
 *
 *
Северная Америка
 *
 ×
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2019 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2019 года
 <div id="2">''x = Организатор чемпионата

Примечания

Ссылки 

Хоккей
2020
Ю1
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Мичигане
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19